48. Mistrzostwa Europy w zapasach odbyły się w francuskim Besançon w stylu klasycznym a w szwajcarskim Fryburgu w stylu wolnym.

Styl klasyczny

Medaliści

Tabela medalowa

Styl wolny

Medaliści

Tabela medalowa

Bibliografia 
 Dane na foeldeak.com		

Mistrzostwa Europy w zapasach
1995 w zapasach
Besançon
Fryburg (miasto w Szwajcarii)